El término Lesnoye (en kazajo y , "del bosque") puede referirse a:

Localidades

Lesnoye (Akmola), localidad de la provincia de Akmola.
Lesnoye (Kazajistán Oriental), localidad de la provincia de Kazajistán Oriental.
Lesnoye (Auliekol, Kostanay), localidad del raión de Auliekol de la provincia de Kostanay.
Lesnoye (Yesenkol, Karabalyk, Kostanay), localidad del municipio de Yesenkol del raión de Karabalyk de la provincia de Kostanay.
Lesnoye (Mijáilovka, Karabalyk, Kostanay), localidad del municipio de Mijáilovka del raión de Karabalyk de la provincia de Kostanay.
Lesnoye (Mendykar, Kostanay), localidad del raión de Mendykar de la provincia de Kostanay.
Lesnoye (Fiódorovka, Kostanay), localidad del raión de Fiódorovka de la provincia de Kostanay.
Lesnoye (Zhelezinka, Pavlodar), localidad del raión de Mendykar de la provincia de Pavlodar.
Lesnoye (Kashyr, Pavlodar), localidad del raión de Kashyr de la provincia de Pavlodar.

Lesnoye (Bíisk, Altái), localidad del raión de Bíisk del krai de Altái.
Lesnoye (Burlá, Altái), localidad del raión de Burlá del krai de Altái.
Lesnoye (Raión nacional alemán, Altái), localidad del raión nacional alemán del krai de Altái.
Lesnoye (Astracán), localidad del óblast de Astracán.
Lesnoye (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán.
Lesnoye (Chechenia), localidad de la república de Chechenia.
Lesnoye (Briansk, Briansk), localidad del raión de Briansk del óblast de Briansk.
Lesnoye (Surazh, Briansk), localidad del raión de Surazh del óblast de Briansk.
Lesnoye (Ivánovo, Ivánovo), localidad del raión de Ivánovo del óblast de Ivánovo.
Lesnoye (Kíneshma, Ivánovo), localidad del raión de Kíneshma del óblast de Ivánovo.
Lesnoye (Jabárovsk), localidad del óblast de Jabárovsk.
Lesnoye (Maiski, Kabardino-Balkaria), localidad del raión de Maiski de la república de Kabardino-Balkaria.
Lesnoye (Projladni, Kabardino-Balkaria), localidad del raión de Projladni de la república de Kabardino-Balkaria.
Lesnoye (Cherniajovsk, Kaliningrado), localidad del raión de Cherniajovsk del óblast de Kaliningrado.
Lesnoye (Gvardeisk, Kaliningrado), localidad del raión de Gvardeisk del óblast de Kaliningrado.
Lesnoye (Gúrievsk, Kaliningrado), localidad del distrito urbano de Gúrievsk del óblast de Kaliningrado.
Lesnoye (Neman, Kaliningrado), localidad del raión de Neman del óblast de Kaliningrado.
Lesnoye (Právdinsk, Kaliningrado), localidad del raión de Právdinsk del óblast de Kaliningrado.
Lesnoye (Svetlogorsk, Kaliningrado), localidad de la ciudad de Svetlogorsk del óblast de Kaliningrado.
Lesnoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar.
Lesnoye (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán.
Lesnoye (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado.
Lesnoye (Lujovitsy, Moscú), localidad del raión de Lujovitsy del óblast de Moscú.
Lesnoye (Mozhaisk, Moscú), localidad del raión de Mozhaisk del óblast de Moscú.
Lesnoye (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod.
Lesnoye (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod.
Lesnoye (Omsk), localidad del óblast de Omsk.
Lesnoye (Penza), localidad del óblast de Penza.
Lesnoye (Primorie), localidad del krai de Primorie.
Lesnoye (Sajalín), localidad del óblast de Sajalín.
Lesnoye (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov.
Lesnoye (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk.
Lesnoye (Tver), localidad del óblast de Tver.
Lesnoye (Tiumén), localidad del óblast de Tiumén.
Lesnoye (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda.

/ 

Lesnoye (Crimea), localidad de la República Autónoma de Crimea.

Lagos

Lago Lesnoye (Kaliningrado), lago del óblast de Kaliningrado.
Lago Lesnoye (Kámskoye Ustie, Tartaristán), lago del raión de Kámskoye Ustie de la república de Tartaristán.
Lago Lesnoye (Laíshevo, Tartaristán), lago del raión de Laíshevo de la república de Tartaristán.

Para su equivalente en bielorruso, véase Liasnoye, y para su equivalente en ucraniano, véase Lisne.